

Anno 
 827 o 827 a.C.

Codici 
 827 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Saint-Felicien, presso Saint-Jean Lake, nella regione canadese del Québec

Matematica 
 827 – numero